Туркестанов — фамилия; имеет женскую форму Туркестанова.
 Туркестановы — старинный грузинский княжеский род.
 Туркестанов, Борис Петрович (в монашестве Трифон; 1861—1934) — епископ Православной Российской Церкви; с 1931 года митрополит.
 Туркестанов, Василий Георгиевич (1871—1937) — князь, российский государственный деятель.
 Туркестанова, Варвара Ильинична (1775—1819) — фрейлина императрицы Марии Федоровны, фаворитка императора Александра I.

См. также 
 Туркестан — название историко-географического региона Центральной Евразии и Центральной Азии, широко употреблявшееся в XIX веке и начале XX века.